Berejnoï (en , transcription anglaise : Berezhnoy) est un patronyme d'origine slave porté par plusieurs personnalités :
 Jean-Claude Berejnoï (1939-), joueur français de rugby à XV
 Oleh Berezhnoy (1984-), biathlète ukrainien
 Viktor Berezhnoy (1961-), joueur de basket-ball soviétique devenu entraîneur en Ukraine.

Patronyme russe